Ю́рий Тарна́вский (; род. 3 февраля 1934, Турка, ныне Львовской области) — украинский поэт, прозаик, переводчик, лингвист.

Биография 
Родился в учительской семье на Западной Украине, принадлежавшей в этот период Польше.

В 1944 семья Тарнавских двинулась на Запад и осела в лагере перемещенных лиц под Ной-Ульмом. Здесь и в Мюнхене Тарнавский учился в школе.

В 1952 Тарнавские переехали в США и поселились в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Юрий Тарнавский окончил в Ньюарке инженерный колледж и в 1956—1992 работал в компании IBM. Область научных интересов Тарнавского постепенно смещалась к проблемам искусственного языка и машинного перевода, для чего потребовалось получить лингвистическое образование.

В 1982 Тарнавский защищает диссертацию по проблемам семантики в рамках Расширенной Стандартной Теории Ноама Хомского. В 1990-е гг. Тарнавский работал в Колумбийском университете в качестве профессора украинской литературы и одного из координаторов всей украинской программы.

Уже первая книга стихов Тарнавского «Жизнь в городе» (, 1956), с её урбанистическими и танатографическими мотивами, свободным ритмом и общей ориентацией скорее на опыт европейского и американского модернизма, стала поворотным событием в украинской поэзии XX века. В 1958 Тарнавский стал одним из основателей Нью-Йоркской группы украинских поэтов и вплоть до 1971 был соредактором её ежегодного альманаха «Новые стихи» (). В 1961 вышел первый роман Тарнавского «Дороги» (), посвящённый послевоенной жизни немецкой молодёжи и отмеченный влиянием экзистенциализма.

В 1970—1980-е годы Тарнавский пишет главным образом прозу и преимущественно на английском языке; его романы «Менингит» и «Три блондинки и смерть» (, 1978; , 1993) построены на языковом и композиционном эксперименте.

С начала 1990-х годов Тарнавский возвращается к украиноязычному творчеству в поэзии и прозе, а также в драматургии. В киевских и харьковских издательствах выходят его новые книги и четырёхтомное собрание сочинений. Тарнавский публикует также статьи о современном положении украинской литературы и театра, переводы с разных языков на украинский (в том числе пьес Сэмюэла Беккета и Федерико Гарсиа Лорки) и с украинского на английский.

Ссылки 
 Культура. Бегство от банальности.
 ЮРІЙ ТАРНАВСЬКИЙ  
 Юрий Тарнавский. «Лавка Языков»

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yuriy_Tarnawsky

Украиноязычные поэты
Украиноязычные писатели
Драматурги Украины
Переводчики прозы и драматургии на украинский язык
Поэты США
Писатели США
Филологи США
Английские писатели
Многоязычные писатели
Выпускники Технологического института Нью-Джерси